Folehave betyder vænge eller indhegning.

Folehave har flere specialiseringer:
 Folehave - skov i Nordsjælland.
 Folehaven - en vej, som er en del af O2 (og boligområde) i Valby, København.